NGC 3537-1
NGC 3537-2